Das American Collegiate Invitational 2016 war ein Einladungsturnier im US-amerikanischen College Tennis, das parallel zur zweiten Woche der US Open im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City stattfand.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

US Open 2016
College-Tennis-Saison 2016/17
2016